F.R. steht für 
 Fridericus Rex, Monogramm der preußischen Könige  Friedrich I. und  Friedrich II. 
 Frankfurter Rundschau

Personen:
 F. R. David (* 1947), Pop-Sänger
 Fabian Römer (Rapper) (* 1990), deutscher Rapper

Siehe auch:
 Fridericus Rex

FR